Guyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuanzhou Qu (härad i Kina, Ningxia), 
 Guyuan Xian (härad i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar